Der har fandtes to ærkebispefyrster af Bremen med navnet Hartwig:
 Hartwig 1. af Bremen
 Hartwig 2. af Bremen